Parc national de Gorongosa
District de Gorongosa
Rhampholeon gorongosae